Тра́фик (от  — непрерывный поток и/или перемещение чего-либо куда-либо):
 Телефонный трафик — в телекоммуникациях — большое количество телефонных разговоров и попыток установления соединения, проходящих через коммуникационные оборудования и/или телефонную сеть
 Транспортный трафик — объём транспортных средств, движущихся по данному маршруту (дороге, эшелону, проливу) или обслуживаемых данным транспортным узлом (морским или аэропортом).
 Сетевой трафик (интернет-трафик) — объём информации, передаваемой через компьютерную сеть за определённый период времени.
 Трафик на сайте — веб-мастеры используют термин для двух показателей: 1) количество информации, проходящей через сервер; 2) количество посетителей ресурса за определённый период времени.
 Наркотрафик или наркопоток — канал контрабандной транспортировки наркотических средств.

Произведения 
 «Трафик» — сингл 2001 года из альбома «Четырнадцать недель тишины» группы «Zемфира».
 «Трафик» — итальяно-французский фильм 1971 года.
 «Траффик» — американский фильм 2000 года.
 «Трафик» — американо-канадский фильм 2021 года.

См. также 
 Трафикинг